René Schneider – calciatore svizzero
 René Schneider – calciatore lussemburghese
 René Schneider – calciatore tedesco
 René Schneider – generale cileno

Pagine correlate
 Schneider